Campages är ett släkte av armfotingar. Campages ingår i familjen Dallinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Campages